Hirvisalo kan syfta på följande platser:

Finland 

 Hirvisalo (ö i Egentliga Tavastland), Tavastehus, 
 Hirvisalo (ö i Södra Savolax), S:t Michel, 
 Hirvisalo (ö i Päijänne-Tavastland), Lahtis, 

Robotskapade Finlandförgreningar